Алекса́ндр Алекса́ндрович Бара́нов:
 Баранов, Александр Александрович (1926—2008) — советский, украинский учёный-металловед, член АН высшей школы Украины.
 Баранов, Александр Александрович (род. 1941) — вице-президент РАМН, академик РАН.
 Баранов, Александр Александрович (род. 1993) — вратарь сборной Белоруссии по хоккею с мячом.